Юрий Широков:
 Широков, Юрий Александрович (род. 1948) — российский эколог, доктор технических наук, профессор.